Наталья Сергеева:
 Сергеева, Наталья (1912—1950) — двойной агент Абвера и MI5.
 Сергеева, Наталья Борисовна (более известна под фамилией Тишина; род. 1946) — советский и российский тренер по художественной гимнастике.
 Сергеева, Наталья Олеговна (род. 1976) — казахстанская каноистка-слаломистка.